Gaston II de Béarn
 Gaston II de Foix-Béarn
 Gaston II de Foix-Candale